Station Anché-Voulon is een spoorwegstation in de Franse gemeente Anché.

Anché-Voulon